Ранчо Минерва има више значења:

 Ранчо Минерва (Тамасопо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо Минерва (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику